Cărbune poate să însemne:

 cărbune de pământ — rocă sedimentară folosită drept combustibil
 cărbune emfizematos sau antrax — o boală infecțioasă gravă bacteriană

Vezi și 
 carbon
 Cărbunari (dezambiguizare)
 Cărbuna, Ialoveni
 Cărbunești, Prahova
 Cărbunești-Sat, Gorj
 Pârâu-Cărbunări, Alba